Craig Johnson peut désigner :
 Craig Johnson (1961-), un écrivain américain ;
 Craig Johnson  (1972-), un joueur professionnel de hockey sur glace américain ;
 Erik Craig Johnson (1989-), un joueur professionnel de baseball américain ;
 Craig Johnson, réalisateur américain.